Case, a unix shell beépített utasítása
Case, munkagépgyártó cég